Prealpi del Giffre – gruppo montuoso delle Prealpi di Savoia
 Giffre – affluente dell'Arve